Целоусов — фамилия; имеет женскую форму Целоусова.
 Целоусов, Алексей Васильевич (род. 1975) — российский кёрлингист.
 Целоусов, Павел Филиппович (1877 — ?) — сельский учитель, депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии